

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Podszosie – część miasta Poniatowa
 Podszosie – część wsi Niegardów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Podszosie – część wsi Brzóstowa w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Podszosie – część wsi Kuczów w  woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody